The Dark Ride е девети студиен албум на германската пауър метъл група Helloween. Албумът се различава значително от предишния, като е с мрачен звук, много ниско настроени китари и груби вокали. Това е последен албум с Роланд Грапов и Ули Куш, които са уволнени след турнето и по-късно формират група Masterplan.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китара
 Роланд Грапов – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Ули Куш – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2000 година